Jakab Péter (1835–1903) ügyvéd, Nógrád vármegye tiszti főügyésze, kamarai elnök
 Jakab Péter (1967) labdarúgó, edző
 Jakab Péter (1977) televíziós producer, az első magyar nyelvű katolikus televízióadó, a Bonum TV alapítója
 Jakab Péter (1980) politikus, országgyűlési képviselő